Dzsenifer Marozsán (née en 1992), footballeuse allemande.
 Erika Marozsán (née en 1972), actrice hongroise.
  (1965-), footballeur hongrois.